

Вулиця Берегова — вулиця в місті Дніпропетровськ
 Вулиця Берегова — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Берегова — вулиця в місті Чорноморськ
 Вулиця Берегова — вулиця в місті Київ
 Вулиця Берегова — вулиця в місті Мелітополь
 Вулиця Берегова — вулиця в місті Одеса
 Вулиця Берегова — вулиця в місті Прилуки
 Вулиця Берегова — вулиця в місті Умань
 Вулиця Берегова — вулиця в місті Черкаси

Вулиці